

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Drzonek – część wsi Ludomy w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół
 Drzonek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk